Horvátország
Marići falu Kanfanar községben, Isztria megyében
Marići korábbi falu Rojcsa községben, Belovár-Bilogora megyében, Predavac falurésze mivel 2001
Marići falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében